Sin (filho de Canaã) — personagem da história cristã
Nana (mitologia suméria) — deus sumério da Lua, também conhecido como Sin
Sistema Interligado Nacional — sistema brasileiro de coordenação e controle
Sin (canção) — de Nine Inch Nails
Sin (filme) — de Herbert Brenon
Sin (Final Fantasy) — personagem fictício de jogo
Sins — comuna da Suíça, no cantão de Argóvia